Eewal  (Birdaard)
Eewal (Leeuwarden)